Op het Australian Open 1995 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 20 tot en met 29 januari 1995.

Samenvatting 
Titelverdedigers Larisa Neiland en Andrej Olchovski werden al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport en Grant Connell, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van Gigi Fernández en Cyril Suk.

Het ongeplaatste duo Natallja Zverava / Rick Leach won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Gigi Fernández en Cyril Suk in drie sets, met tiebreaks in de eerste en tweede set. Het was hun enige gezamenlijke titel. Zvereva had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Leach ook een.

Er waren acht Nederlandse deelnemers:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen, als achtste geplaatst;
 Kristie Boogert en Menno Oosting;
 Caroline Vis en de Australiër Andrew Florent;
 Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids;
 Brenda Schultz en de Amerikaan Luke Jensen, die via een wildcard tot het toernooi waren toegelaten.
Allen sneuvelden reeds in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA (pag.9)

Australian Open
ITF-toernooi in 1995